Новопетриковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новопетриковка — исчезнувшее село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Новопетриковка — прежнее название села Петраковское Хасавюртовского района Дагестана.

Украина 
 Новопетриковка — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области.